Plaats in Indonesië
 Sindangkarya (Anyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Sindangkarya (Menes), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Sindangkarya (Kutawaluya), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java